Guzmán kan som auktorsförkortning betyda:

 Gastón Guzmán

Robotskapade auktorsförkortningar